Laurent Pernot peut désigner :
 Laurent Pernot (1955-), un professeur d'université et chercheur, spécialiste de la Grèce ancienne ;
 Laurent Pernot (1980-), un artiste français.